Перший логотип Яндекса з'явився 1996 року на продуктах Яndex.Site і Яndex.CD, ще до того, як була анонсована однойменна пошукова система. Логотип був саморобним і був створений за аналогією з логотипом материнської компанії CompTek.

Починаючи з 1997 року логотипи для «Яндекса» малює Студія Артемія Лебедєва, — з тих пір було випущено 4 його варіанти, причому починаючи з версії 3.0 бренд набраний на кирилиці («Яndex» замінили на «Яндекс»)

В даний час діє четверта версія, яка вільно відмінюється по-українськи.

«Святкові» логотипи 
В святкові дні, дні народження відомих людей, великі події «Яндекс» замінює свій логотип на ілюстрації, що відносяться до даних подій. Традиція використання святкових логотипів існує в компанії з 2005 року.

Приклади

 1 квітня 2009 року 200-річчя з дня народження Гоголя зазначено перейменуванням «Яндекса» в «Гоголь» зі слоганом «200 років на Яндексі».
 1 вересня 2010 року в День Знань змінилася текстура букв, а слоган «Знайдеться все» змінився на «Гризіть!».
 23 вересня 2011, в день свого народження, «Яндекс» представив свій логотип у вигляді паспорта.
 17 лютого 2012 року до 200-річчя Діккенса у логотипу змінився фон, а на місці девізу компанії був поміщений підпис письменника.
 21 грудня 2012 року в передбачуваний день кінця світу на місці логотипу залишилися лише осколки літер.
 17 січня 2013 року 150-річчя з дня народження Костянтина Станіславського було відзначено логотипом з його портретом і словами «Не вірю».
 25 січня 2013 в честь 75-річчя Володимира Висоцького вийшов музичний логотип.
 14 лютого 2013 року вийшов інтерактивний логотип у вигляді квітки ромашки для ворожіння «любить-не-любить», трохи вище розташовувався конверт, при натисканні на який можна було відправити вітальну листівку.

Примітки

Посилання 
 Свята на головній сторінці Яндекса 
 На офіційному сайті 
 Логотип Яндекса  на сайті Студії Артемія Лебедєва
 Логотипи Яндекс до свята 
 Святковий логотип Яндекса 

Яндекс